Дворе́ц Марли́:
 Марли — дворец во Франции в Марли-ле-Руа
 Марли — дворец в России в Петергофе, названный в честь дворца во Франции